Félix López Ricart (ur. 2 maja 1988) – hiszpański piłkarz, pomocnik, zawodnik Antequera CF.

Przypisy 

Hiszpańscy piłkarze